Die Abkürzung OFW steht für:
 Open Firmware
 Oberflächenwellen
 Overseas Filipino Worker, Philippiner, die vorübergehend im Ausland arbeiten

Die Abkürzung OfW steht für:
 Ohne festen Wohnsitz, siehe Obdachlosigkeit

Die Abkürzung OFw steht für:
 Oberfeldwebel

Abkürzung